Wapen van Mariekerke (gemeente), het wapen van de voormalige Zeeuwse gemeente Mariekerke
Wapen van Mariekerke (Bornem), het wapen van de deelgemeente Mariekerke in het Belgische Bornem